Терминът власт може да се отнася към:
 Власт – определен вид обществени отношения
 Власт – определени държавни институции
 възможност за влияние над някого или нещо